Auterive puede referirse a: 

 Auterive, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Auterive, comuna francesa situada en Gers.
 Auterive, comuna francesa situada en Tarn y Garona.
 Cantón de Auterive, cantón situado en Alto Garona.